Лига Европы УЕФА 2016/17 — 46-й розыгрыш ежегодного клубного турнира в европейском футболе и 8-й под названием Лига Европы УЕФА. Финальный матч состоялся 24 мая 2017 года на стадионе Френдс Арена в Сольне.

Изменения в формате 
Начиная с сезона 2016/17, в Лиге Европы не будут принимать участие три команды, лучшие по рейтингу фейр-плей.

Распределение команд 
В турнире в общей сложности примут участие 188 команд из всех 54 национальных ассоциаций УЕФА. Количество мест распределяется согласно таблице коэффициентов УЕФА после еврокубкового сезона 2014/2015 годов.
Так в сезоне 2016/2017 места распределяются следующим образом:
 Ассоциации с рангом 1—51, кроме Лихтенштейна: по 3 команды;
 Ассоциации с рангом 52—53: по 2 команды;
 Ассоциации Лихтенштейна и Гибралтара: по 1 команде (Лихтенштейн проводит только национальный кубок, а не чемпионат; Гибралтар в соответствии с решением исполкома УЕФА).
Кроме того, в розыгрыше участвуют:
 15 команд, проигравших в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА;
 10 команд, проигравших в раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА;
 8 команд, занявших третьи места в групповом раунде Лиги чемпионов УЕФА;

Рейтинг ассоциаций 
Рейтинг футбольных ассоциаций и соответственно распределение мест в Лиге Европы УЕФА 2016/2017 среди стран формируется на основании таблицы коэффициентов УЕФА, в которой для этого розыгрыша учитываются результаты выступлений клубов в официальных европейских клубных соревнованиях с сезона 2010/2011 до сезона 2014/2015 включительно, приведённой ниже:

Распределение команд по этапам 
Предварительное распределение команд по этапам следующее:

Первый отборочный раунд
 28 обладателей кубков из ассоциаций с 27 по 54 место
 35 серебряных призёров из ассоциаций с 18 по 53 место (исключая Лихтенштейн)
 35 бронзовых призёров из ассоциаций с 16 по 51 место (исключая Лихтенштейн)

Второй отборочный раунд
 9 обладателей кубков из ассоциаций с 18 по 26 место
 2 серебряных призёра из ассоциаций с 16 по 17 место
 6 клубов, занявших четвёртые места в ассоциациях с 10 по 15 место
 49 победителей первого квалификационного раунда

Третий отборочный раунд
 5 обладателей кубков из ассоциаций, занявших места с 13 по 17
 9 бронзовых призёров из ассоциаций с 7 по 15 место
 5 клубов, занявших четвёртые места в ассоциациях с 5 по 9 место
 3 клуба, занявшие пятые места в ассоциациях с 4 по 6 место
 3 клуба, занявшие шестые места в ассоциациях с 1 по 3 место
 Англия и Франция вместо команд, занявших шестое и пятое места соответственно заявляют Обладателя Кубка Лиги
 33 победителя второго квалификационного раунда

Раунд плей-офф
 29 победителей третьего квалификационного раунда
 15 клубов, выбывших после третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА

Групповой этап
 12 обладателей кубков из ассоциаций, занявших с 1 по 12 место
 1 клуб, занявший четвёртое место в ассоциации, занявшей 4 место
 3 клуба, занявшие пятые места в ассоциациях с 1 по 3 место
 22 победителя квалификационного раунда плей-офф
 10 клубов, выбывших после четвёртого квалификационного раунда (плей-офф) Лиги чемпионов УЕФА

Плей-офф
 24 команды, занявшие первые два места в групповом этапе
 8 команд, занявших третьи места в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА

Победитель Лиги Европы УЕФА 2015/2016 «Севилья» напрямую попала в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА и освободила место в третьем отборочном раунде для команды, которая заняла седьмое место в чемпионате Испании (именно «Севилья» и получила путёвку, предназначенную седьмой команде чемпионата Испании, так как «Барселона» стала чемпионом и обладателем Кубка Испании). В соответствии с принципом, приведённым в Дополнении А, и параграфом 3.06 регламента Лиги Европы УЕФА-2016/17, победитель Кубка ассоциации, занявшей 18 место (Кипр), получает путёвку в третий отборочный раунд, а победители Кубков ассоциаций, занявших с 27 по 28 место (Сербия и Словения) — во второй отборочный раунд.

Участники 
Основная статья: Лига Европы УЕФА 2016/2017 (составы)

Расписание 
Все процедуры жеребьёвки будут проведены в штаб-квартире УЕФА в Ньоне, Швейцария.

Матчи квалификаций и плей-офф могут быть назначены на вторник или среду вместо стандартного четверга в случае противоречий в расписании.

Квалификация

Первый квалификационный раунд 

|}

Второй квалификационный раунд 

|}

Третий квалификационный раунд 

|}

Раунд плей-офф 

|}
В общей сложности 44 команды будут играть в плей-офф раунд: 29 победителей третьего квалификационного раунда и 15 проигравших в Лиге Чемпионов в третьем отборочном раунде.

Групповой этап 

В групповом этапе играет 48 команд — 16 начинают с него, 22 победителя раунда плей-офф и 10 проигравших в раунде плей-офф Лиги Чемпионов.

 1 корзина
  Шальке 04 96,035
  Зенит 93,216
  Манчестер Юнайтед 82,256
  Шахтёр (Донецк) 81,976
  Атлетик Бильбао 75,142
  Олимпиакос 70,940
  Вильярреал 60,142
  Аякс 58,112
  Интернационале 58,087
  Фиорентина 57,087
  Андерлехт 54,000
  Виктория (Пльзень) 44,585

 2 корзина
  АЗ 43,612
  Брага 43,116
  Зальцбург 42,520
  Рома 41,587
  Фенербахче 40,920
  Спарта (Прага) 40,585
  ПАОК 37,440
  Стяуа 36,576
  Генк 36,000
  АПОЭЛ 35,935
  Стандард 27,500
  Сент-Этьен 26,049

 3 корзина
  Гент 25,000
  Янг Бойз 24,755
  Краснодар 24,216
  Рапид 23,520
  Слован (Либерец) 22,085
  Сельта 21,142
  Маккаби (Тель-Авив) 20,225
  Фейеноорд 19,112
  Аустрия Вена 19,020
  Майнц 05 18,035
  Цюрих 17,755
  Саутгемптон 16,756

 4 корзина
  Панатинаикос 14,940
  Сассуоло 14,087
  Карабах 13,475
  Астана 12,575
  Ницца 12,049
  Заря (Луганск) 11,976
  Астра 11,076
  Коньяспор 6,920(впервые)
  Османлыспор 6,920(впервые)
  Габала 5,225
  Хапоэль Беэр-Шева 4,725(впервые)
  Дандолк 2,590(впервые)

Группа А

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Группа I

Группа J

Группа K

Группа L

Плей-офф

Сетка турнира

1/16 финала 
32 команды были разбиты на две корзины: сеяные (победители групп + 4 команды, выбывшие из Лиги чемпионов) и несеяные (обладатели вторых мест + 4 команды, выбывшие из Лиги чемпионов).Жеребьёвка 1/16 финала состоялась 12 декабря 2016 года. Первые матчи были сыграны 16 февраля, ответные — 22 и 23 февраля 2017 года.

|}

1/8 финала 
Жеребьёвка 1/8 финала состоялась 24 февраля 2017 года. Первые матчи были сыграны 9 марта, ответные — 16 марта.

	

{{2М|Ростов|Россия|1:2|'Манчестер Юнайтед|Англия|1:1||0:1||}}

|}

 1/4 финала 
Жеребьёвка 1/4 финала состоялась 17 марта 2017 года. Первые матчи были сыграны 13 апреля, ответные — 20 апреля.

|}

 1/2 финала 
Жеребьёвка 1/2 финала состоялась 21 апреля 2017 года. Первые матчи были сыграны 3 и 4 мая, ответные — 11 мая.

|}

 Финал 

Финальный матч турнира состоялся в Стокгольме 24 мая 2017 года на стадионе «Френдс Арена».

 Статистика По состоянию на 24 мая 2017 года''

Бомбардиры

Примечания

См. также 
 Лига чемпионов УЕФА 2016/2017

2016/2017
Европейский футбол в сезоне 2016/2017